Punk Goes 90’s — пятый сборник из серии Punk Goes…, выпущенный на лейбле Fearless Records 9 мая 2006 года и состоящий из каверов панк-рок и поп-панк групп на песни популярных исполнителей 90-х годов. Альбом достиг 14-й позиции в хит-параде Top Independent Albums и 186-й — в Billboard 200.

Обложка этого сборника имеет отношение к альбому Nevermind (группы Nirvana), в составе которого впервые появилась песня «In Bloom».

Список композиций

Примечания 

Сборники 2005 года
Сборники на английском языке